Smeaton ist der Familienname folgender Personen:

 Alan F. Smeaton (* 1959), irischer Informatiker
 Andreas Ulmke-Smeaton (* 1967), deutscher Filmproduzent
 Bruce Smeaton (* 1938), australischer Komponist
 John Smeaton (1724–1792), englischer Ingenieur
 Mark Smeaton († 1536), englischer Hofmusiker
 Michael Smeaton (* 1952), deutscher Fernsehproduzent

Smeaton ist zudem der Name folgender geographischer Objekte:
 Smeaton (East Linton), ein Wohnplatz in der Gemeinde East Linton, Schottland
 Smeaton (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada